Il existe plusieurs fontaines du Banneret en Suisse : 
 À Berne
 À Bienne
 À La Neuveville
 À Le Landeron
 À Neuchâtel
 À Nyon
 À Payerne
 À Délémont
 À Porrentruy